Aleksandr Wołżyn – rosyjski polityk
 Aleksandr Wołżyn – rosyjski szachista